Albert von Julin kan avse:

 Albert von Julin (1846–1906), finländsk industriman
 Albert von Julin (1871–1944), finländsk industriman